Palazzo del Bargello – edificio storico di Firenze, oggi sede del Museo nazionale del Bargello
 Palazzo del Bargello – edificio storico di Gubbio
 Palazzo del Bargello o Palazzo del Capitano del Popolo – edificio storico di Perugia

Pagine correlate 
 Bargello